Osoby o tym nazwisku:
 Jerzy Gierałtowski (1931-2001) – polski prozaik
 Krzysztof Gierałtowski (ur. 1938) – polski fotograf
 Paweł Gierałtowski (zm. 1635) – polski szlachic